Petrůvka bezeichnet in Tschechien

 Petrůvka, Gemeinde im Okres Zlín
 Petrůvka, Ortsteil von Městečko Trnávka
 Petrůvka, rechter Nebenfluss der Olsa, siehe Piotrówka (Olsa)
 Petrůvka, linker Nebenfluss des Luhačovický potok